Ладислав IV Горјански (око 1410. - фебруар или април 1459.) је био угарски палатин (1447-1458) и мачвански бан (1431-1441, 1445-1447).

Биографија 
Ладислав је припадао угарској великашкој породици Горјанских. Био је син Николе Горјанског Млађег. Имао је двојицу браће, Николу III и Ивана VIII и сестру Катарину. Ладислав је о свом трошку опремио војску са којом се борио против моравских хусита и турских пљачкашких банди. Након смрти краља Алберта (1439), Ладислав је пристао уз Јелисавету и њеног малолетног сина Ладислава Посмрчеа. Током краткотрајне владавине краља Владислава (1440-1444) и Ладислава Посмрчеа, Ладислав постаје палатин 1447. године. Сам Ладислав Горјански покушао је да се 1457. године попне на угарски престо. То је, међутим, завршено неуспешно јер га је предухитрио Матија Корвин. Корвин је Ладислава одмах уклонио са положаја палатина. Ладислав је умро годину дана касније.

Ладислав је имао сина Јоба, мачванског бана (1474-1481).

Породично стабло

Извори 
 Хрватски биографски лексикон, пдф

Рођени 1410.
Умрли 1459.
Ладислав
Мачвански банови